Подгорци може да се отнася за:

 Подгорци – село в Република Македония, Югозападен регион, община Струга
 Подгорци – село в Албания, област Дебър, община Дебър
 Подгорци – село в Словения, Подравски регион, община Ормож